La Crosse, LaCrosse vagy Lacrosse:

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 La Crosse (Georgia)
 La Crosse (Illinois)
 La Crosse (Indiana)
 La Crosse (Kansas)
 La Crosse (Minnesota)
 La Crosse (Virginia)
 La Crosse (Washington)
 La Crosse (Wisconsin)
 LaCrosse (Arkansas)
 LaCrosse (Florida)
 La Crosse folyó – a Mississippi ága
 La Crosse megye (Wisconsin)
 La Crosse vasútállomás – vasútállomás Wisconsinban

Egyéb 
 Lacrosse – csapatsport
 Lacrosse (album) – John Zorn-album
 Lacrosse (műhold) – a National Reconnaissance Office műholdja
 La Crosse (szőlőfajta)